Lasse Pirjetä (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1991. Il est choisi en 2002 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blue Jackets de Columbus en , en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1991-1992 || Rockets de Tacoma || LHOu || 16|| 5|| 2|| 7|| 4||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1993-1994 || TPS Turku || SM-liiga || 43|| 9|| 9|| 18|| 14|| 11|| 4|| 0|| 4|| 2
|-
|1994-1995 || TPS Turku || SM-liiga || 49|| 7|| 13|| 20|| 64|| 8|| 0|| 1|| 1|| 29
|-
|1995-1996 || TPS Turku || SM-liiga || 45|| 13|| 14|| 27|| 34|| 11|| 6|| 3|| 9|| 4
|-
|1996-1997 || Frölunda HC || Elitserien || 50|| 14|| 8|| 22|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|1997-1998 ||Tappara Tampere || SM-liiga || 48|| 24|| 22|| 46|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|1998-1999 || Tappara Tampere || SM-liiga || 54|| 22|| 19|| 41|| 32||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1999-2000 || HIFK || SM-liiga || 54|| 18|| 25|| 43|| 24|| 9|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
|2000-2001 || HIFK || SM-liiga || 56|| 15|| 18|| 33|| 18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 55|| 15|| 26|| 41|| 24|| 4|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2002-2003|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 51|| 11|| 10|| 21|| 12||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 57|| 2|| 8|| 10|| 20||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004|| Crunch de Syracuse ||LAH|| 5|| 1|| 2|| 3|| 2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 13|| 6|| 6|| 12|| 0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2004-2005 || HIFK || SM-liiga || 45|| 16|| 20|| 36|| 26|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
|2005-2006|| Penguins de Pittsburgh || LNH|| 25|| 4|| 3|| 7|| 18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH|| 8|| 1|| 4|| 5|| 6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2005-2006 || Kloten Flyers|| LNA || 7|| 1|| 2|| 3|| 2|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2006-2007 || Malmö Redhawks ||Elitserien || 54|| 10|| 16|| 26|| 44||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 || Malmö Redhawks ||Allsvenskan || 4|| 4|| 2|| 6|| 2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2008-2009 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en avril 1974
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Tappara
Joueur du HIFK
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du EHC Kloten
Naissance à Oulu
Attaquant de hockey sur glace